Braamberg is naam voor verschillende plaatsen:

Braamberg (De Wolden/Hardenberg), een buurtschap in de gemeente De Wolden en Hardenberg
Braamberg (Overijssel), een heuvel in de gemeente Tubbergen
Braamberg (Stadskanaal), een gehucht in de gemeente Stadskanaal